Emirado de Adamawa — fundado por e nomeado após Modibo Adama
 Planalto de Adamawa — que nasce na Nigéria, atravessa Camarões, e termina na República Centro-Africana
 Adamawa (região dos Camarões) — Camarões
 Adamawa (estado) — Nigéria

Desambiguações de topônimos